François Richer (1718-1790), jurisconsulte français.
 François Richer, (1963-), hockeyeur français.